Das Wort Sportstudio bezeichnet:
 Das aktuelle Sportstudio, eine Sendung des Zweiten Deutschen Fernsehens
 Fitnessstudio